Le terme travaux, travail au pluriel, peut désigner :

 Travaux, film franco-britannique de Brigitte Roüan sorti en 2005.
 des travaux, au sens d'un chantier, qu'il s'agisse de construction, de démolition, de bâtiment, d'infrastructure…
 travaux publics

Voir aussi